

Astronomia 
 959 Arne – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Arne – antica città della Beozia, citata da Omero (Iliade, II, 507) e scomparsa in epoca storica
 Arne – località del Dorset, Regno Unito
 Arne – località della Siria, nel massiccio dell'Hermon
 Arne – antica città della Tessaglia
 Arné – comune francese nel dipartimento degli Alti Pirenei, regione del Midi-Pirenei

Mitologia 
 Arne – personaggio della mitologia greca, una donna che tradì la propria gente per essere ricoperta d'oro
 Arne – personaggio della mitologia greca, altro nome di Melanippe, una delle figlie di Eolo

Onomastica 
 Arne – nome proprio di persona scandinavo

Persone 
 Michael Arne (1740-1786) – compositore inglese
 Thomas Arne (1710-1778) – compositore inglese, padre del precedente